Franz Lederle ist der Name folgender Personen:

* Franz Joseph Lederle (1826–1905), deutscher Zeichner und Landschaftsmaler
 Franz Xaver Lederle (* 1931), deutscher Fotograf und Kameramann